Versus the World ("contro il mondo" in lingua inglese) può riferirsi a:

 Versus the World  – gruppo musicale punk rock statunitense
 Versus the World  – album degli Amon Amarth del 2002